Il singolare del torneo di tennis Qatar Total Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Alicia Molik 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Marija Šarapova (campionessa)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Alicia Molik (finale)

 Patty Schnyder (secondo turno)
 Elena Bovina (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (primo turno)
 Paola Suárez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2005